Да́ди Фре́йр Пье́тюрссон, также известен как Да́ди Фре́йр или Дади ( , ) — исландский певец. Он (вместе с его группой Gagnamagnið) должен был представить Исландию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «Think about Things», пока конкурс не был отменён. Представитель Исландии на Евровидении-2021 с песней «10 Years».

Ранняя жизнь 
Дади родился в Рейкьявике, но жил в Дании до девяти лет. Затем его семья переехала в Исландию и обосновалась в Южном регионе, сначала в Лаугаланде и позднее в . Дади окончил Южноисландский колледж () в 2012-м году и получил степень бакалавра гуманитарных наук по специальности «музыкальный менеджмент и звукопроизводство» в 2017-м году в Берлине.

Музыкальная карьера 
В юности Дади обучался игре на барабанах, пианино и бас-гитаре. Он играл в группе RetRoBot, присоединившись к вокалисту Гюднлёйгюру Бьярнасону () и гитаристу Гвюдмюндюру Эйнару Вильбергссону (), с которыми он познакомился в Южноисландской Мультикультурной школе. В 2012-м году группа победила в конкурсе  («Музыкальные эксперименты») и Дади был признан исполнителем электронной музыки года. RetRoBot выпустили альбом Blackout годом позже.

Söngvakeppnin и «Евровидение» 
В 2017-м году Дади принял участие в конкурсе  (соревнование за право представлять Исландию на конкурсе песни «Евровидение-2017») с песней «Hvað með það?» («Любовь ли это?»), с которой он выступил вместе со своей женой — музыкантом Аудни Фьоулой Аусмюндсдоуттир () и группой Gagnamagnið. Они заняли второе место после Свалы Бьёргвинсдоуттир, выступившей с песней «Paper» («Бумага»). Дади Фрейр и его группа Gagnamagnið снова приняли участие в конкурсе Söngvakeppnin в 2020-м году с песней «Gagnamagnið» (более известной в английской версии как «Think about Things» — «Подумай об этом»). Они заняли первое место и планировали представить Исландию на конкурсе песни «Евровидение-2020», но мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Личная жизнь 
Дади Фрейр женат на Аудни Фьоуле Аусмюндсдоуттир (также входит в состав группы Gagnamagnið), в 2019-м году у них родилась дочь Ауроура Бьёрг Тададоуттир. Рождение дочери вдохновило на создание песни «Think about Things».

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Примечания 

Представители Исландии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2020»
Гитаристы Исландии
Бас-гитаристы Исландии
Клавишники Исландии